Franciaország
Pino, település Franciaországban, Haute-Corse megyében

 Olaszország
Pino d’Asti, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében
Pino Torinese, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében

 Spanyolország
Pino del Oro, település Spanyolországban, Zamora tartományban
Pino del Río, település Spanyolországban, Palencia tartományban